Алексе́й Миха́йлович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Михайлович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Кузнецов, Алексей Михайлович (1901—1961) — генерал-майор.